CoCoCo est un acronyme qui peut désigner :
 la Communauté de communes des Collines, une structure intercommunale de la région mulhousienne
 la Compagnie Congolaise du Coton, ancien nom de la Compagnie de développement du Nord, une entreprise congolaise
 CoCoCo, une société danoise de consultants
 CoCoCo Group S.A, une société de conseil suisse, dont le siège se trouve à Allaman
 Concepts to Control Configurations, un projet de recherche de l'Université libre d'Amsterdam dans le domaine de l'industrie

Acronymes proches 
 Compañía Costarricense de Computación (COCOCO), une entreprise d'informatique du Costa Rica
 co.co.co., abréviation italienne de collaborazione coordinata e continuativa, « collaboration coordonnée et continue »
 cococo, un cocktail sans alcool à base notamment de lait de coco.